Křivánková ist der Name von

 Marie Křivánková (1883–1936), tschechische Designerin
 Miroslava Křivánková (* 1954), tschechische Sängerin
 Radka Křivánková (* 1932), tschechische Esperantistin
 Simona Křivánková	(* 1983 als Simona Vykoukalová), tschechische Triathletin